Oroszország
Aura bevásárlóközpont – bevásárlóközpont Jaroszlavlban
Aura bevásárlóközpont – bevásárlóközpont Novoszibirszkben
Aura bevásárlóközpont – bevásárlóközpont Szurgutban